

Patronyme 

 John Kersey (1616-1677), mathématicien anglais ;
 Jerome Kersey (1962-2015), joueur américain de  basket-ball.

Toponyme 

 Kersey, village du Suffolk en Angleterre.
 Kersey, village du Colorado aux États-Unis.
 Kersey, Secteur non constitué en municipalité de l'Indiana aux États-Unis.